Rowdy is de bijnaam van:
 Roddy Piper (1954–2015), een Canadees profworstelaar
 Kyle Busch (1985), een Amerikaans autocoureur
 Ronda Rousey (1987), een Amerikaans MMA-vechtster en profworstelaar
 Alexei Kervezee (1989), een Nederlands cricketspeler